Lotbinière peut faire référence à :

Nom de personne
 Louis-Théandre Chartier de Lotbinière, (1612–1688), procureur général du Canada et lieutenant-général de la prévôté de Québec pour la Nouvelle-France.
 René-Louis Chartier de Lotbinière, (1641-1709), lieutenant général au siège de la Prévôté de Québec et Amirauté de Québec, subdélégué de l’intendant, officier de la Milice canadienne, Conseiller au Conseil souverain de la Nouvelle-France.
 Michel Chartier de Lotbinière, Marquis de Lotbinière, (1723-1798), troisième seigneur de Lotbinière, aussi seigneur de Rigaud, de Vaudreuil, Rigaud-De Vaudreuil et de Villechauve au Canada ainsi que d'Hocquart et d'Alainville, maintenant aux États-Unis.
 Michel-Eustache-Gaspard-Alain Chartier de Lotbinière, (1748-1822), Président de la Chambre des communes du Bas-Canada et quatrième seigneur de Lotbinière, ainsi que seigneur de Rigaud, de Vaudreuil et Rigaud-De Vaudreuil.
 Gaspard-Pierre-Gustave Joly de Lotbinière (1798-1865), homme d'affaires et photographe originaire de Suisse ayant vécu en France et au Québec (Canada), époux de Julie-Christine Chartier de Lotbinière, cinquième seigneuresse de Lotbinère ;
 Antoine Chartier de Lotbinière Harwood (1825-1891), avocat et politicien du Québec (Canada), co-seigneur de Vaudreuil ;
 Henri-Gustave Joly de Lotbinière (1829-1908), quatrième premier ministre du Québec. Il fut aussi ministre du cabinet fédéral, lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique et sixième seigneur de Lotbinière.

Toponyme 

 Lotbinière, circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Lotbinière, municipalité régionale de comté du Québec (Canada) ;
 Lotbinière, municipalité du Québec (Canada) ;
 Lotbinière, un ancien district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada ;
 Lotbinière, un district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1841 à 1867 ;
 Lotbinière, ancienne circonscription électorale fédérale du Québec ;
 le comté de Lotbinière, ancien comté du Québec de 1855 à 1980 ;
 la seigneurie de Lotbinière.

Voir aussi 
 Lotbinière—Chutes-de-la-Chaudière, circonscription électorale fédérale du Québec ;
 Sainte-Agathe-de-Lotbinière, municipalité du Québec (Canada) ;
 Saint-Édouard-de-Lotbinière, municipalité du Québec (Canada) ;
 Le domaine Joly-De Lotbinière, au Québec.